Джеймс Гордон Беннетт:
 Беннетт, Джеймс Гордон (младший; 1841—1918) — американский игрок в поло, яхтсмен и издатель.
 Беннетт, Джеймс Гордон (старший; 1795—1872) — американский издатель, журналист и книготорговец, переводчик, корректор.